Aegista — род улиток,  лёгочных брюхоногих моллюсков из семейства Bradybaenidae.

Виды 

Род Aegista включает в себя следующие виды:
 Aegista accrescens
 Aegista aemula
 Aegista aperta
 Aegista araneaetela
 Aegista aubryana
 Aegista awajiensis
 Aegista bonnieri
 Aegista chinensis
 Aegista chondroderma
 Aegista conomphala
 Aegista crassiuscula
 Aegista delectabilis
 Aegista diplogramme
 Aegista diversifamilia
 Aegista elegantissima
 Aegista friedeliana
 Aegista fulgens
 Aegista fulvicans
 Aegista gerlachi
 Aegista hachijoensis
 Aegista herpestes
 Aegista horrida
 Aegista inermis
 
 Aegista inornata
 Aegista inrinensis
 
 Aegista kiusiuensis
 Aegista kobensis
 Aegista lautsi
 Aegista lepidophora
 
 Aegista marginata
 Aegista martensiana
 Aegista mimula
 Aegista minima
 Aegista oculus
 Aegista omiensis
 Aegista packhaensis
 Aegista pannosa
 Aegista permellita
 Aegista perplexa
 Aegista platyomphala
 Aegista radleyi
 Aegista scepasma
 Aegista serpestes
 Aegista shikokuensis
 Aegista squarrosa
 Aegista subchinensis
 Aegista subinflexa
 Aegista tapeina
 Aegista tokunoshimana
 
 Aegista trichotropis
 Aegista trochula
 Aegista vermis
 Aegista visayana

Примечания 

Camaenidae
Роды моллюсков